Mandale bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mandale (North Carolina)
 Mandale (Ohio)